Bayanaul kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Bayanaūyl, ort, Pavlodar, 
 Bayanaūyl Aūdany, distrikt, Pavlodar, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar